Braekeleer ist der Familienname folgender Personen:

 Ferdinand de Braekeleer (1792–1883), belgischer Maler
 Henri de Braekeleer (1840–1888), belgischer Maler